Demanet steht für

 (3390) Demanet, Asteroid
 Maison Demanet, Wohngebäude im eklektischen Baustil in Lüttich

Demanet oder Démanet ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Demanet (1943–2012), französische Schauspielerin
 Lucien Démanet (1874–1979), französischer Turner (Barren), letzter überlebender Teilnehmer an den Olympischen Spielen 1900
 Victor Demanet (1895–1964), französischer Bildhauer und Medailleur